Konge i Danmark: Valdemar den Store enekonge fra 1157-1182

Se også 1172 (tal)

Begivenheder 
 Øm Kloster grundlægges

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
72
Artikler om enkelte år